Жозе Каэйру да Мата (); 6 января 1877 года, Аррайолуш, Португалия — 3 января 1963 года, Лиссабон, Португалия) — португальский юрист и государственный деятель, министр иностранных дел Португалии (1933—1935 и 1947—1950).

Биография 
В 1899 году окончил юридический факультет Коимбрского университета, где в 1905 году получил лиценциат, а годом позже — докторскую степень. Являлся ассистентом, а затем профессором кафедры уголовного права и криминологии Коимбрского университета, с 1919 г. — профессор международного частного права в Лиссабонского университета. С 1908 по 1910 гг. — депутат португальского парламента от Прогрессивной партии. После провозглашения республики на некоторое время ушел из политической жизни и вновь занялся наукой.

В 1920-х годах представлял свою страну на нескольких международных конференциях. В 1922 году вошел с состав правления Банка Португалии. В 1929—1946 годах занимал должность ректора Лиссабонского университета.

В правительстве Нового государства, сформированном после военного переворота 1926 года, занимал пост министра иностранных дел Португалии (1933—1935). Кроме того, в 1931—1945 годах являлся в качестве вспомогательным судьей (juge-suppléant) в Постоянной палате Международного суда в Гааге. В 1935—1939 годы неоднократно возглавлял португальские делегации на заседаниях Лиги Наций. В 1941—1944 годы являлся послом Португалии при Режиме Виши.

Занимал ответственные должности в правительстве Салазара:
 1944—1947 гг. — министр образования,
 1947—1950 гг. — министр иностранных дел. На этом посту в 1949 году подписал Североатлантический договор и таким образом выступил одним из основателей НАТО. В 1947 и 1948 годы возглавлял делегацию на Парижской конференции по Плану Маршалла и при создании Организации экономического сотрудничества и развития. В 1948 году было заключено двустороннее соглашение с США, исключающее получение финансовой помощи, однако обеспечивавшее дальнейшее существование режима Салазара.

С 1945 года до своей смерти возглавлял Академию исторических наук Португалии.

Являлся автором юридических монографий и учебных пособий. Почетный доктор Университета Бордо (1938).

Награды

Примечания

Источники 
 Biographical Notes concerning the Judges and Deputy-Judges. M. José Caeiro da Matta, Deputy-Judge. In: Seventh Annual Report of the Permanent Court of International Justice. A.W. Sijthoff’s Publishing, Leiden 1931, S. 38/39
 Mosés Bensabat Amzalak: Elogio do Prof. Doutor José Caeiro da Mata. Academia Portuguesa da História, Lissabon 1976

Политики Португалии
Министры иностранных дел Португалии
Министры образования Португалии